

Geografia
 Tamm – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg

Persone
 Bonifácio José Tamm de Andrada (1930-2021) – politico, avvocato e giornalista brasiliano
 Franz Werner Tamm (1658-1724) – pittore tedesco dell'età barocca
 Igor' Evgen'evič Tamm (1895-1971) – fisico russo
 Joonas Tamm (1992) – calciatore estone
 Jüri Tamm (1957-2021) – ex martellista, politico e dirigente sportivo estone
 Mary Tamm (1950-2012) – attrice britannica
 Ralph Tamm (1966) – ex giocatore di football americano statunitense

Altro
 Cratere Tamm – cratere lunare